Рестиво () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рестиво, Маттео (род. 4 ноября 1994, Удине) — итальянский пловец.
 Рестиво, Франко (25 мая 1911, Палермо, Сицилия — 17 апреля 1976, Франкавилла-ди-Сичилия, провинция Мессина, Сицилия) — итальянский политик.